Die Rakuten Japan Open Tennis Championships 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 30. September bis zum 6. Oktober 2013 in Tokio stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Peking die China Open gespielt, die genau wie die Rakuten Japan Open Tennis Championships zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Lokalmatador Kei Nishikori, der in diesem Jahr an Position vier gesetzt war. Im Doppel gewannen Alexander Peya und Bruno Soares den Titel im letzten Jahr. Sie nahmen in diesem Jahr nicht mehr am Turnier teil.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Rakuten Japan Open Tennis Championships 2013 fand am 28. und 29. September 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Rakuten Japan Open Tennis Championships 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 53 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 63 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Kōtō